Penpen, ook Pingpe, een dorp aan de Boven-Surinamerivier in Sipaliwini in Suriname
 Penpen (West-Java), een regentschap Cirebon van de provincie West-Java, Indonesië